Jacopo Palma è il nome di due artisti del Rinascimento veneziano:
Jacopo Palma il Vecchio (1480-1528)
Jacopo Palma il Giovane (1544-1628)